El Torneig de Houston 2019, conegut oficialment com a U.S. Men's Clay Court Championships 2019 i com a Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championships 2019, és una competició tennística disputada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 51a edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 14 d'abril de 2019 al River Oaks Country Club de Houston, Texas, Estats Units.

El tennista xilè Christian Garín va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2019
ATP Tour 2019